Крістіа́н Бобе́н (; 24 квітня 1951 Ле-Крезо — 24 листопада 2022) — французький письменник.

Біографія 
Крістіан Бобен народився в сім'ї технічного кресляра.

Після закінчення філософського факультету він працював спочатку в муніципальній бібліотеці Отена, потім у музеї Ле Крезо, нарешті став редактором журналу Milieux.

Його перші тексти, що відрізняються своєю лаконічністю, з'явилися з 1977 року. У 1993 році він отримав французьку літературну премію Prix des Deux Magots за твір Le Très-Bas.

Нагороди 

 1993: Prix des Deux Magots для Le Très-Bas
 1993: Grand prix catholique de littérature (Велика католицька премія з літератури)

Твори

Романи та есеї 
 Lettre pourpre, Éditions Brandes, 1977
 Le Feu des chambres, Brandes, 1978
 Le Baiser de marbre noir, Brandes, 1984
 Souveraineté du vide, Fata Morgana, 1985
 L'Homme du désastre, Fata Morgana, 1986
 Le colporteur", Brandes, 1986
 Ce que disait l'homme qui n'aimait pas les oiseaux, Brandes, 1986
 Dame, roi, valet, Brandes, 1987
 Lettres d'or, Fata Morgana, 1987
 La Part manquante, Gallimard, 1989
 Éloge du rien, Fata Morgana, 1990
 La Femme à venir, Gallimard, 1990
 L'autre visage, Lettres Vives, 1991
 La Merveille et l'Obscur, Paroles d'Aube, 1991 — Entretiens avec Christian Bobin, (ISBN 2-909096-00-9)
 Une petite robe de fête, Gallimard, 1991
 Le Très-Bas, Gallimard, 1992 — Prix des Deux Magots 1993, Grand prix catholique de littérature 1993
 Isabelle Bruges, Le temps qu'il fait, 1992
 Cœur de neige, Théodore Balmoral, 1993
 L’Éloignement du monde, Lettres Vives, 1993
 L'Inespérée, Gallimard, 1994
 L’Épuisement, Le temps qu'il fait, 1994, 118 pages (ISBN 2-86853-205-5)
 Quelques jours avec elles, Le temps qu'il fait, 1994
 L'Homme qui marche, Le temps qu'il fait, 1995
 La Folle Allure, Gallimard, 1995
 Bon à rien, comme sa mère, Lettres Vives, 1995
 La Plus que vive, Gallimard, 1996
 Clémence Grenouille, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
 Une conférence d'Hélène Cassicadou, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
 Gaël Premier, roi d'Abimmmmmme17 et de Mornelonge, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
 Le Jour où Franklin mangea le soleil, illustrations de Saraï Delfendahl, Le temps qu'il fait, 1996
 Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, Gallimard, 1996 — Photographies en noir et blanc d'Édouard Boubat, textes de Christian Bobin (rééd. Gallimard, 2010)
 Autoportrait au radiateur, Gallimard, 1997
 Mozart et la pluie suivi de Un désordre de pétales rouges, Lettres Vives, 1997
 Geai, Gallimard, 1998
 L’Équilibriste, Le temps qu'il fait, 1998
 La Grâce de solitude, Dervy, 1998 — Dialogue avec Christian Bobin, Jean-Michel Besnier, Jean-Yves Leloup, Théodore Monod, (ISBN 2-85076-959-2)
 Tout le monde est occupé, Mercure de France, 1999
 Ressusciter, Gallimard, 2001
 La Lumière du monde, Gallimard, 2001
 Paroles pour un adieu, Albin Michel, 2001
 Le Christ aux coquelicots, Lettres Vives, 2002
 Louise Amour, Gallimard, 2004
 Prisonnier au berceau, Mercure de France, 2005, (ISBN 2-7152-2592-X)
 Une bibliothèque de nuages, Lettres Vives, 2006
 La Dame blanche, Gallimard, 2007
 Les Ruines du ciel, Gallimard, 2009 — Prix du livre de spiritualité 2010 Panorama-La Procure18
 Carnet du soleil, Lettres Vives, 2011
 Un assassin blanc comme neige, Gallimard, 2011
 L'Homme-joie, L'Iconoclaste, 2012
 La Grande Vie, Gallimard, 2014
 Noireclaire, Gallimard, 2015
 La Prière silencieuse, Gallimard, 2015 — Photographies de Frédéric Dupont, texte de Christian Bobin
 Un bruit de balançoire, L'Iconoclaste, 2017
 La Nuit du cœur, Gallimard, 2018, à propos de sa relation avec l'Abbatiale Sainte-Foy de Conques
 La muraille de Chine, Lettres Vives, 2019
 L'amour des fantômes, L'Herne, 2019 (collection «carnets» ; 80 p.)
 Pierre, Gallimard, 2019 (portrait intime du peintre Pierre Soulages)
 L'homme du désastre, Fata Morgana, 2021 (довгий лист до Антонена Арто)

Поезія 

 Le Huitième Jour de la semaine, Lettres Vives, 1986
 L'Enchantement simple, Lettres Vives, 1989
 Le Colporteur, Fata Morgana, 1990
 La Vie passante, Fata Morgana, 1990
 Un livre inutile, Fata Morgana, 1992
 La Présence pure, Le temps qu'il fait, 1999
 L'Enchantement simple et autres textes, Poésie/Gallimard, 2001
 La Présence pure et autres textes, Poésie/Gallimard, 2008.
 Éclat du Solitaire, Fata Morgana, 2011
 Le Plâtrier siffleur, Poesis, 2018

Примітки

Посилання 

 

Французькі письменники